Dieser Artikel zeigt den Medaillenspiegel der 9. World Games, die 2013 in Cali stattfanden. 

Mit 18 Goldmedaillen konnte Italien das beste Resultat erzielen, dicht gefolgt von Russland mit 17 Goldmedaillen, Frankreich mit 16 Goldmedaillen, Deutschland mit 15 Mal Gold und China mit 14 Goldmedaillen. Ausrichter Kolumbien platzierte sich auf Rang acht der Gesamtwertung mit acht Goldmedaillen. Die Schweiz belegte mit vier Gold- und vier Silbermedaillen Rang 13, Österreich konnte sich mit einer Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen auf Rang 27 platzieren. Mit einer Silbermedaille belegte Luxemburg den 52. Rang.

Eine Auflistung der Medaillen der einzelnen Disziplinen ist unter World Games 2013/Ergebnisliste verfügbar.

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
2013